Il doppio del torneo di tennis Verizon Tennis Challenge 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Guy Forget e Yannick Noah che hanno battuto in finale Sherwood Stewart e Kim Warwick 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Guy Forget /  Yannick Noah (campioni)
 Miloslav Mečíř /  Tomáš Šmíd (primo turno)

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (semifinali)
 Andrés Gómez /  Slobodan Živojinović (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Verizon Tennis Challenge 1988